Czernina (soep), een traditionele Poolse soep
Czernina (Neder-Silezië), een dorp in Neder-Silezië